Гёбель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гёбель, Генрих (1818—1893) — немецкий часовщик.
 Гёбель, Карл фон (1855—1932) — немецкий ботаник.
 Гёбель, Райнхард (род. 1952) — немецкий скрипач и дирижёр.
 Гёбель, Петер (род. 1941) — немецкий (ГДР) фигурист выступающий в парном разряде.
 Гёбель, Сельма (1843—1925) — шведская художница по текстилю.
 Гёбель, Траугот Фридеман (1794—1851) — химик, фармаколог и ботаник.

Двойная фамилия 
 Гёбель-Ойлер, Эльза (1882—1979) — шведская художница.

См. также 
 Гебель